El término tegmen o Tegmen puede referirse:

 a la capa interna del tegumento de las semillas; o
 a otro nombre de la estrella Tegmine (ζ Cancri / 16 Cancri).